Велчево () — село в Болгарии. Находится в Ловечской области, входит в общину Априлци. Население составляет 172 человека.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Априлци — Младен Максимов Пелов (коалиция в составе 3 партий: Демократы за сильную Болгарию (ДСБ), Национальное движение «Симеон Второй» (НДСВ), Союз демократических сил (СДС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Ловечской области